Открытый чемпионат Австрии по теннису 2006 — 62-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Кицбюэле, Австрия, и являющейся частью тура ATP. Турнир имел категорию ATP International Series Gold.

В 2006 году турнир прошёл с 24 по 30 июля.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Гастон Гаудио
 в парном разряде —  Андрей Павел и  Леош Фридль

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Агустин Кальери обыграл  Хуана Игнасио Челу со счётом 7-6(9), 6-2, 6-3.
 Кальери выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Чела сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Финальные раунды 
{{Турнир4-Теннис3
| RD1=Полуфиналы
| RD2=Финал

| score-width=15
| team-width=160

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= Фернандо Вердаско
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=1
| RD1-score01-3=3
| RD1-seed02=9
| RD1-team02= Агустин Кальери
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=6| RD1-score02-3=6| RD1-seed03=7
| RD1-team03= Хуан Игнасио Чела
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=8
| RD1-team04= Михаил Южный
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=4

| RD2-seed01=9
| RD2-team01= Агустин Кальери
| RD2-score01-1=7| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=6| RD2-seed02=7
| RD2-team02= Хуан Игнасио Чела
| RD2-score02-1=69
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=3

}}

 Первые раунды 

 Секция 1 

 Секция 4 

 Парный турнир 
  Филипп Кольшрайбер /  Штефан Коубек''' обыграли  Оливера Мараха /  Цирила Сука со счётом 6-2, 6-3.
 Кольшрайбер выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Коубек выигрывает свой дебютный парный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Австрии среди мужчин
 ATP Тур 2006
 Международная золотая серия ATP
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Австрия
Теннис
Июль 2006 года
2006